Холодний Микола Григорович — біолог.
 Холодний Микола Костянтинович — поет.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок